Il singolare del torneo di tennis Waco Tennis Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vince Spadea che ha battuto in finale Joseph Sirianni 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Bobby Reynolds (primo turno)
 Vince Spadea (Campione)
 Kevin Kim (primo turno)
 John Isner (quarti di finale)

 Sam Warburg (primo turno)
 Joseph Sirianni (finale)
 Benedikt Dorsch (semifinali)
 Rajeev Ram (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Waco Tennis Challenger 2008